Rusk County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rusk County (Texas)
 Rusk County (Wisconsin)